Denumirea Cornu de Sus se poate referi la:
localități din județul Prahova, România:
Cornu de Sus, o localitate din comuna Cornu
Cornu de Sus, o localitate din comuna Dumbrava